Соловчук — українське прізвище.

Відомі носії

 Соловчук Василь (1894—1917) — український військовик, командант сотні скорострілів УСС.
 Соловчук Олексій Вікторович ( 1981) — майстер спорту України з шахів, міжнародний гросмейстер з розв'язування шахових композицій.
 Соловчук Роман Іванович ( 1949) — український письменник, журналіст.

українські прізвища